Hyalolaena depauperata är en flockblommig växtart som beskrevs av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin. Hyalolaena depauperata ingår i släktet Hyalolaena och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
depauperata